Canon Pellix — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускавшийся компанией Canon с 1965 года в Японии. Модель стала первой в мире серийной камерой, в которой вместо откидного использовано неподвижное полупрозрачное зеркало, разделяющее свет от объектива на две части, направляемые к фотоплёнке и в видоискатель.

Технические особенности 
Фотоаппарат «Canon Pellix» стал также первой моделью компании, оснащённой заобъективным измерением. При этом CdS фоторезистор укреплён на откидном рычаге, расположенном перед металлическими шторками фокального затвора, и опускающимся перед срабатыванием затвора. Таким образом автоматически учитывалось светопропускание полупрозрачного зеркала, отражавшего треть светового потока в пентапризменный видоискатель. Зеркало толщиной 0,02 мм изготавливалось из майлара и разделяло свет в пропорции 33:67, пропуская большую часть в кадровое окно. Принцип неподвижного зеркала, впервые реализованный в данной модели, позволил устранить ряд недостатков однообъективной схемы, таких как вибрация и затемнение видоискателя в момент съёмки. Ещё одна возможность повышенной скорости протяжки плёнки не была реализована из-за отсутствия моторного привода. 

В то же время, шумность камеры неожиданно осталась на том же уровне, что и у традиционных «зеркалок». Неизбежное загрязнение зеркала при частой смене объективов приводило к ухудшению качества изображения, а случайное повреждение тонкой плёнки сбивало юстировку фокусировочного тракта. Кроме того, яркость видоискателя, получавшего лишь треть светового потока от объектива, была значительно ниже, чем у моделей с подвижным зеркалом. Уменьшение количества света, достигающего плёнки, выражалось в снижении эффективной светосилы объективов. Модель комплектовалась сверхсветосильными объективами 50/1,4 и 50/1,2, чтобы компенсировать этот недостаток. Измерение экспозиции происходило при диафрагме, закрытой до рабочего значения, что снижало оперативность и точность. При этом был доступен лишь частичный замер в области, совпадающей с площадью сенсора на откидном рычаге.

Canon Pellix QL 
В 1966 году базовую модель сменила модификация QL, дополненная системой упрощённой зарядки фотоплёнки. Именно это обозначает аббревиатура QL, расшифровывающаяся, как . Ещё одним усовершенствованием стали вспомогательные контакты батарейного отсека, предназначенные для подключения приставного «бустера» встроенного экспонометра.

См. также 
 Sony Alpha SLT

Примечания

Литература 
 

 

Плёночные зеркальные фотоаппараты Canon
35-мм фотоаппараты